No confundir con Jorge de Cambridge.

Jorge de Cambridge (26 de marzo de 1819 - 17 de marzo de 1904) fue miembro de la familia Real Británica, nieto en línea paterna del rey Jorge III. El duque fue oficial del Ejército y sirvió como Comandante en Jefe del Ejército Británico desde 1856 hasta 1895. Se convirtió en Duque de Cambridge en 1850.

Primeros años 

El príncipe Jorge nació en Cambridge House en Hannover, Alemania. Su padre era el príncipe Adolfo, duque de Cambridge, el décimo hijo y séptimo varón del rey Jorge III y Carlota de Mecklemburgo-Strelitz. Su madre era la duquesa de Cambridge (nacida princesa Augusta de Hesse-Kassel), hija del príncipe Federico de Hesse, señor de Rumpenheim y Carolina Polixena de Nassau-Usingen.

Fue bautizado en Cambridge House el 11 de mayo de 1819, por el reverendo John Sanford. Sus padrinos fueron el Príncipe Regente (representado por el duque de Clarence y St. Andrews), el duque de Clarence y de St. Andrews (representada por el conde de Mayo ) y la reina viuda de Württemberg (representado por la condesa de Mayo).

Sucedió a su padre como II Duque de Cambridge, Conde de Tipperary y Barón Culloden en 1850.

Carrera militar 

El príncipe Jorge de Cambridge fue educado en Hanover por el Rev. JR Wood, un canónigo de Worcester. Como su padre, siguió la carrera militar. En noviembre de 1837, después de haber servido por un corto tiempo en el ejército de Hannover, recibió el grado de coronel en el Ejército Británico. Estuvo ligado con el personal de Gibraltar. Después de servir el el n.º 12 de Lanceros Reales (del príncipe de Gales), fue nombrado coronel del n.º 17 de Dragones Ligeros (ahora Lanceros), en abril de 1842. Desde 1843 hasta 1845, sirvió como coronel en el personal de las Islas Jónicas, y luego fue promovido a mayor general el 7 de mayo de 1845.

El duque de Cambridge se convirtió en inspector de la Caballería en 1852. Mantuvo el cargo hasta 1854, cuando, tras el estallido de la Guerra de Crimea, recibió el mando de la 1.ª División (Guardia y brigadas de Montaña) del Ejército Británico en el Oriente. En junio de 1854, fue ascendido al rango de teniente general. Estuvo presente en las batallas del Alma, Balaclava e Inkerman, y en el Sitio de Sebastopol. Su estado de salud le exigió regresar primero a Malta y luego a Gran Bretaña antes de la conclusión de la campaña.

El 5 de julio de 1856, el duque fue nombrado comandante general en jefe del Ejército Británico, puesto que fue retitulado como comandante en jefe de las Fuerzas, por Carta patente en 1887. En esa calidad se desempeñó como el principal asesor militar del secretario de Estado de Guerra, con la responsabilidad de la administración del Ejército y el comando de las fuerzas en el campo. Sin embargo, el comandante en jefe no estaba subordinado a la Secretaría de Estado. Fue ascendido al rango de mariscal de campo, el 9 de noviembre de 1862.

El duque de Cambridge se desempeñó como comandante en jefe durante 39 años. A pesar de que estaba profundamente preocupado por el bienestar de los soldados, se ganó la reputación de ser resistente al cambio doctrinal y hacer promociones basadas en la posición social de un oficial, en lugar de sus méritos. Bajo su mando, el Ejército Británico se convirtió en una institución moribunda y estancada, con respecto a sus homólogos continentales. En el siglo XIX, mientras que el 50 por ciento de toda la literatura militar era escrita en Alemania y el 25 por ciento en Francia, solo el uno por ciento provenía de Gran Bretaña. Se dice que reprendió a uno de sus subordinados más inteligentes con las palabras: "¿Cerebros? ¡No creo en cerebros! Usted no tiene ninguno, lo sé, señor". Fue igualmente franco en su renuencia a adoptar el cambio: "Hay un tiempo para todo, y el momento del cambio es cuando usted ya no puede evitarlo".

A pesar de su reputación de rígido tradicionalista, el duque tuvo gran interés en la reforma del ejército. Bajo su influencia, el ejército probó varias carabinas de retrocarga para la caballería, una de las cuales -la Westley Richards- fue tan eficaz que se decidió investigar la posibilidad de producir una versión para la infantería. En 1861, 100 se expidieron a cinco batallones de infantería, en 1863, una orden de 2000 fue puesto a ensayos adicionales. También estuvo implicado en la creación de la Staff College, la Real Escuela Militar de Música, y se convirtió en gobernador de la Real Academia Militar de Woolwich: Trató de mejorar la eficiencia del ejército mediante la promoción de un plan de maniobras militares anuales. En 1860, introdujo un nuevo sistema para restringir el castigo corporal: Los soldados ahora tenían derecho a la flagelación solo en caso de conducta de amotinamiento agravado en tiempo de guerra, a menos que se cometiera una infracción lo suficientemente grave como para degradarlos a segunda clase y hacerlos una vez objeto de los castigos corporales. Un año de buen comportamiento los devolvería a primera clase, lo que significaba que solo un fuerte núcleo de infractores incorregibles tendrían que ser azotados: el número de azotes se redujo de 218, en 1858, a 126, en 1862.

A raíz de la victoria de Prusia en la Guerra Franco-prusiana, el gobierno del Partido Liberal del primer ministro William Ewart Gladstone y el secretario de Estado de Guerra, Edward Cardwell, pidieron mayores reformas en el Ejército. El duque estuvo extremadamente preocupado por la naturaleza de estas reformas, ya que se produjeron en el centro de su punto de vista del Ejército. Temía que la fuerza de la reciente creación de reservistas sería de poca utilidad en un conflicto colonial, y que las fuerzas expedicionarias tendrían a los hombres más experimentados de los batallones de base con el fin de llenar los vacíos en sus filas. Sus temores parecieron confirmarse en 1873, cuando Wolseley allanó batallones para la expedición contra los Ashanti: En 1879, los 59 batallones que permanecían en base tuvieron dificultades para enviar reemplazos para los 83 en el extranjero. En 1881, cuando los históricos números de los regimientos fueron abolidos y estandarizados los colores distintivos para los regimientos ingleses, galeses, escoceses e irlandeses, el duque protestó ya que el espíritu del regimiento se vería afectado: La mayoría de los colores distintivos fueron restaurados en la Primera Guerra Mundial.

El impulso de la reforma, sin embargo, continuó. La War Office Act, que el Parlamento aprobó en 1870, formalmente subordinaba el cargo del Comandante en Jefe del Ejército a la Secretaria de Estado. El duque de Cambridge resintió fuertemente este cambio, un sentimiento compartido por la mayoría de los funcionarios, muchos de los cuales no habían ganado sus puestos por sus méritos. En virtud de la Orden del Consejo de febrero de 1888, toda la responsabilidad de los asuntos militares fue investida en el cargo de comandante en jefe. Un 1890, la Comisión Real dirigida por Lord Hartington (después, el octavo duque de Devonshire) criticó la administración de la Oficina de Guerra y recomendó la devolución de la autoridad del comandante en jefe a los militares subordinados. El duque de Cambridge se vio obligado a renunciar a su cargo el 1 de noviembre de 1895, y fue sucedido por Lord Wolseley, cuyas funciones se modificaron considerablemente.

Matrimonio y amante 
El duque de Cambridge no ocultó su opinión de que "los matrimonios arreglados estaban condenados al fracaso". Se casó en privado y en contravención con el Acta de Matrimonios Reales de 1772, en la Iglesia de St. John, Clerkenwell, Londres, el 8 de enero de 1847, con Sarah Fairbrother (1816-12 de enero de 1890), hija de John Fairbrother, un funcionario de Westminster, y María Tucker cuyo nombre de soltera puede haber sido Phillips, con quien ya había tenido dos hijos ilegítimos, y que anteriormente había tenido dos hijos con otros hombres. Sarah Fairbrother habría sido actriz desde 1827, actuando en Drury Lane, el Lyceum, y el Covent Garden Theatre. Como el matrimonio era contrario al Acta de Matrimonios Reales, la "esposa" del duque no fue titulada Duquesa de Cambridge y no se le concedió el tratamiento de Su Alteza Real, ni los hijos habidos de ese "matrimonio" podrían suceder a los títulos del duque. De hecho, la existencia misma de Sarah fue ignorada por la Reina. En su lugar, Sarah se hizo llamar "Señora Fairbrother" y más tarde "Señora Fitzgeorge".

Años después 

El duque de Cambrige sirvió como Coronel en Jefe del n.º 17 de Lanceros, la Artillería Real, los Ingenieros Reales, el Regimiento Middlesex y del Real Cuerpo de Fusileros del Rey, Coronel de la Guardia de Granaderos y Coronel Honorario de n.º 10 Lanceros Propiedad del Duque de Cambridge, Real Artillería de Malta.

La resistencia del duque empezó a decaer en sus últimos años. No fue capaz de montar en el funeral de la reina Victoria y tuvo que asistir en carruaje. Hizo su última visita a Alemania en agosto de 1903. Murió de una hemorragia del estómago en 1904 en Gloucester House, Piccadilly, Londres. Sus restos fueron depositados cinco días después junto a los de la señora Fitzgeorge en el Cementerio de Kensal Green, Londres. Con su muerte, la creación del Ducado de Cambridge de 1801 se extinguió.

Seis años después de su muerte, su sobrina María, hija de su hermana María Adelaida, se convirtió en reina consorte.

En 1904, sus bienes fueron estimados en menos de 121.000 libras esterlinas.

El duque fue conmemorado por una estatua ecuestre en Whitehall, en el centro de Londres, esta, irónicamente, situada enfrente de la puerta de la Oficina de Guerra que tan fuertemente resistió.

Su Alteza Real fue nombrado Caballero Gran Cruz de la Real Orden Hannoveriana (GCH) en Consejo Privado en 1856.

Su título de Duque de Cambridge se extinguió después de su muerte. No fue restablecido hasta 107 años después, cuando Isabel II concedió el título a su nieto el príncipe Guillermo, el 29 de abril de 2011, el día que se casó con Catherine Elizabeth Middleton, quien a su vez se convirtió en la Duquesa de Cambridge.

Títulos, tratamientos y honores

Títulos y tratamientos 

 26 de marzo de 1819-8 de julio de 1850: Su alteza real el príncipe Jorge de Cambridge.
 8 de julio de 1850-17 de marzo de 1904: Su alteza real el duque de Cambridge.

Como nieto en línea paterna de un rey de Hannover, el príncipe Jorge de Cambridge también ostentaba los títulos de príncipe de Hannover y duque de Brunswick y Lunenburgo.

Honores 

 KG: Caballero de la Orden de la Jarretera.

Descendencia 

El duque de Cambridge y la señora Fitzgeorge tuvieron tres hijos, dos de los cuales nacieron antes del matrimonio, los cuales siguieron la carrera militar.

 Jorge FitzGeorge (24 de agosto de 1843 - 2 de septiembre de 1907), casado con Rosa Baring, con descendencia.
 Adolfo FitzGeorge (30 de enero de1846 - 17 de diciembre de 1922), casado con Sofía Holden; en segundas nupcias con Margarita Watson, con descendencia de ambos matrimonios.
 Coronel Sir Augusto FitzGeorge, KCVO, CB (12 de junio de 1847 - 30 de octubre de 1933), soltero y sin descendencia.

Cambridge, Jorge
Caballeros de la Orden de San Patricio
Grandes maestres de la Orden de San Miguel y San Jorge
Caballeros grandes comendadores de la Orden del Imperio de la India
Caballeros grandes comendadores de la Orden de la Estrella de la India
Caballeros grandes cruces de la Orden del Baño
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros de la Orden del Cardo
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Mariscales de campo de Reino Unido
Príncipes de Reino Unido
Nacidos en Hannover
Fallecidos en Londres